Медведковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Костромская область
 Медведковское сельское поселение — входит в Сусанинский район

Орловская область
 Медведковское сельское поселение — входит в Болховский район

Тверская область
 Медведковское сельское поселение — входит в Лесной район